Footloose and Fancy Free è l’ottavo album (registrato dal vivo) del gruppo jazz britannico Earthworks.

Tracce

Formazione 
Bill Bruford (batteria)
Patrick Clahar (sax soprano e tenore)
Steve Hamilton (piano)
Mark Hodgson (basso)